Bisbat de Nikòpol – seu de l'Església catòlica a Bulgària
 Bisbat de Nicòpolis all'Jantra (o ad Istrum) – seu suprimida i seu titular de l'Església catòlica
 Bisbat de Nicòpolis d'Armènia – seu suprimida i seu titular de l'Església catòlica
 Bisbat de Nicòpolis de Palestina – altre nom del bisbat d'Emmaus, avui seu suprimida i seu titular de l'Església catòlica
 Arquebisbat de Nicòpolis al Nesto – seu suprimida i seu titular de l'Església catòlica
 Arquebisbat de Nicòpolis de l'Epir – seu suprimida i seu titular de l'Església catòlica